Blokken (boek), een boek van Ferdinand Bordewijk
 Blokken (televisieprogramma), een programma op de Belgische televisiezender Eén
 Hard werken om iets te leren

Zie ook 
Blok (doorverwijspagina)
De Blokken (doorverwijspagina)